Streit puede referirse a:

  Albert Streit, futbolista alemán; o
 Stéfanos Streit, jurista y político griego.